Săveni ist der Name mehrerer Ortschaften 
in Rumänien:
Săveni, Stadt im Kreis Botoşani
Săveni (Ialomiţa), Gemeinde im Kreis Ialomiţa
Săveni (Iaşi), Dorf im Kreis Iaşi